Дави́д Режи́с (; ) — французский и американский футболист, защитник. Известен по выступлениям за «Валансьен», «Мец» и сборной США. Участник Чемпионатов мира 1998 и 2002 годов.

Клубная карьера 
Режис родился в Мартинике и начал свою профессиональную карьеру во французском «Валансьене» в 1988 году. В своем первом сезоне он лишь в девяти матчах появился на поле, но начиная со второго Давид стал основным защитником команды и её лидером. За пять сезона он провел за клуб 100 матчей и летом 1993 года перешёл в «Страсбур». В сезоне 1994/1995 Режис помог команде дойти до финала Кубка Франции. В 1996 году он перешёл в «Ланс», но уже по окончании сезона уехал в немецкий «Карлсруэ». Через год Давид вернулся во Францию и подписал соглашение с «Мецом». Новому клубу он дважды помог дойти финала национального кубка, но выиграть трофей так и не удалось.

В 2002 году Режис перешёл в «Труа», но после невыразительного сезона покинул клуб и решил завершить карьеру. В 2005 году Давид возобновил выступления отыграв три сезона за бельгийский полупрофессиональный клуб «Блейд».

Международная карьера 
У Режиса была возможность выступать за сборную Франции, но никакого интереса к защитнику тренера не проявляли. Супруга Давида была гражданкой США, поэтому он принял решение выступать за эту сборную. 20 мая 1998 года Режис был натурализован. Он был включен в заявку сборной США на поездку на чемпионат мира во Францию. На турнире Давид принял участие во всех трех матчах против сборных Ирана, Германии и Югославии.

В 2002 году Режис во второй раз принял участие в чемпионате мира в Японии и Южной Корее. На этот раз он был запасным и не сыграл на турнире ни минуты. После мирового первенства Давид завершил карьеру в сборной.

Примечания 

Родившиеся на Мартинике
Футболисты Франции
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Ланс»